Uppvärmning kan avse:

Sammansättningar
 Byggnadsuppvärmning – att hålla inomhusluftens temperatur tillräckligt hög
 Soluppvärmning – uppvärmning med solvärme
 Global uppvärmning – den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav
 Uppvärmning (träning) – att förbereda kroppen för en fysisk ansträngning